Bogoriella — рід грибів родини Trypetheliaceae. Назва вперше опублікована 1928 року.

Класифікація 
До роду Bogoriella відносять 30 видів:

Примітки

Джерела 
 Zahlbruckner, A. 1928. Neue und ungenügend beschriebene javanische Flechten. Annales de Cryptogamie Exotique. 1:109-212 - P.111

Роди грибів